Fröder ist der Familienname folgender Personen:

 Ellis Fröder (* 1956), deutsche Journalistin und Leiterin des ARD-Studios in Paris
 Hans Fröder (1918–1997), deutscher Politiker (CDU)